Fiorello ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Fiorillo (1905–1995), US-amerikanischer Komponist
 Federigo Fiorillo (1755–1823), deutscher Komponist
 Giuseppe Fiorillo (* 1970), italienischer Motorradrennfahrer
 Ignazio Fiorillo (1715–1787), italienischer Kapellmeister und Opernkomponist
 Johann Dominik Fiorillo (1748–1821), deutscher Maler und Kunsthistoriker
 Luigi Fiorillo (1847?–1898), italienischer Fotograf
 Mario Fiorillo (* 1962), italienischer Wasserballspieler
 Vincenzo Fiorillo (* 1990), italienischer Fußballtorhüter
 Alfredo Fiorillo, italienischer Filmproduzent und -regisseur